Mataruge – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Mataruge – wieś w Serbii, w okręgu raskim, w mieście Kraljevo
 Mataruge – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Prijepolje